Марсдън може да се отнася за:
 Селища
 Марсдън, село в Западен Йоркшър, Англия

 Хора
 Джеймс Марсдън (р. 1973), американски актьор
 Джейсън Марсдън (р. 1975), американски актьор
 Ърнест Марсдън (1889 – 1970), английско-новозеландски физик